Aiguille de Chambeyron – montagna delle Alpi Cozie e la più alta del Gruppo del Chambeyron
 Brec de Chambeyron – montagna delle Alpi Cozie
 Gruppo del Chambeyron – gruppo montuoso delle Alpi Cozie